BladGrønt er Nordeuropas største drivhusgartneri baseret på produktion af specialsalater. Gartneriet, der beskæftiger mellem 15 og 25 medarbejdere (sæsonafhængigt), ligger i Egøje ved Køge, hvor det omfatter et bruttoareal på mere end 50.000 m² drivhus, formeringshaller, m.m., hvorfra der årligt produceres mere end 4 millioner salathoveder.

Eksterne henvisninger 
 Producentens hjemmeside

Fødevarevirksomheder i Danmark
Væksthusgartneri
Køge
Gartnerivirksomheder i Danmark